Карл Лотар Шульц (;  — ) — немецкий офицер, участник Второй мировой войны, генерал-майор, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями и Мечами.

Начало военной карьеры 
В июне 1924 года поступил добровольцем на военную службу, в артиллерийский полк.

С 1925 года — служил в полиции, в сентябре 1935 года — старший лейтенант полиции.

В октябре 1935 года перешёл на военную службу, в воздушно-десантные войска, в звании старший лейтенант. К началу Второй мировой войны — командир парашютной роты, капитан.

Вторая мировая война 
С января 1940 года — командир парашютного батальона. В мае 1940 года участвовал в воздушном десанте в Нидерландах. Награждён Железными крестами обеих степеней и Рыцарским крестом. С июля 1940 года — майор.

В мае 1941 года участвовал в воздушном десанте на остров Крит.

С сентября 1941 года — на Ленинградском фронте. В марте 1942 года награждён Золотым немецким крестом. С июня 1942 года — командир 1-го парашютного полка, с октября 1942 года — подполковник.

С июля 1943 года — бои на острове Сицилия, затем в Италии. С октября 1943 года — полковник. Бои в районе Монте Кассино. В апреле 1944 года награждён Дубовыми листьями к Рыцарскому кресту.

С ноября 1944 года — командир 1-й парашютной дивизии, награждён Мечами (№ 112) к Рыцарскому кресту с Дубовыми листьями. С января 1945 года — генерал-майор.

2 мая 1945 года взят в британский плен. Отпущен в октябре 1947 года.

Литература 
 Berger, Florian. Mit Eichenlaub und Schwertern. Die höchstdekorierten Soldaten des Zweiten Weltkrieges. Selbstverlag Florian Berger, 2000. ISBN 3-9501307-0-5.

Ссылки 
 Фотоальбом офицера вермахта, проходившего службу в г. Гарделеген, месте дислокации 1-го парашютного полка люфтваффе — в альбом включены снимки парада, проведенного по возвращении подразделения после в высадки на о. Крит, в том числе и частные фото Карла-Лотара Шульца, на тот момент командовавшего 3-м батальоном.

Генерал-майоры (вермахт)
Генералы люфтваффе
Персоналии:Воздушно-десантные войска нацистской Германии